Zacheusz − imię pochodzenia hebrajskiego
 osoby:
 Zacheusz − postać biblijna, święty biskup Cezarei Palestyńskiej (I w.)
 Zacheusz − święty biskup Jerozolimy (II w.)
 Zacheusz − święty męczennik z Cezarei Palestyńskiej (III-IV w.)
 postacie fikcyjne:
 Zaches − bohater baśni Ernsta Hoffmanna Klein Zaches genannt Zinnober
 instytucje religijne:
 Zacheusz − Katolicka Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji w Cieszynie
 inne:
 zacheuszek − element wystroju świątyni katolickiej